Э́ссойла () — посёлок в Пряжинском национальном районе Республики Карелия, административный центр Эссойльского сельского поселения.

География 
Расположен на южном берегу озера Сямозеро.

В 15 км на юг от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Мерисуо площадью 487,4 га, ценный ягодник клюквы и морошки.
 Уличная сеть

 Совхозная
 Гористая
 Лесная
 Мелиоративная
 Северная
 Молодёжная
 Станционная
 Строителей
 Суоярвская
 Центральная
 Озерная
 Октябрьская
 Школьная
 Первомайская
 Фермерский переулок
 Новая
 Набережная

 Географическое положение
Удалён от районного центра посёлка городского типа Пряжа на 50 км, от столицы Республики Карелия города Петрозаводска на 70 км.

История 
В 1927—1930 годах — районный центр Сямозерского района Автономной Карельской ССР.

Название можно перевести как «Ефимовское» от карельского имени  — рус. Ефим.

Население

Известные уроженцы 
 Волков, Александр Лукич (1928—2020) — карельский писатель, переводчик и поэт, лесоруб.

Инфраструктура 
 Образование и культура
В посёлке работает средняя общеобразовательная школа. Школа стала стратегическим партнёром Петрозаводского государственного университета..

Работает центр карельского языка и культуры «Livvin keskus». Действует этнокультурный центр «Киелен Кирью».

14 октября 2006 года в посёлке была освящена часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Транспорт 

На территории посёлка расположена железнодорожная станция Эссойла Октябрьской железной дороги, которая находится на 466,9 км линии Суоярви — Петрозаводск.

Кроме того посёлок связывают автомобильные дороги республиканского и районного значения: Петрозаводск — Суоярви, Эссойла — Крошнозеро.

Примечания 

Населённые пункты Пряжинского района